617 километр — остановочный пункт Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги. Находится
в микрорайоне Бор-Анпиловка города Старый Оскол Белгородской области.

Обслуживает пригородные поезда маршрута «Старый Оскол — Валуйки», грузовые поезда со станции Котёл, а также поезда дальнего следования «Приосколье», луганского и донецкого направлений.

Ссылки 
617 километр на сайте Единая сетевая разметка

Железнодорожные платформы Старого Оскола
Остановочные пункты Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги